Varga Barnabás (1916–1997) Kossuth-díjas sztahanovista vájár
 Varga Barnabás (1994–) labdarúgó csatár (Gyirmót FC Győr, SV Mattersburg)